El Guaje kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Villagrán, Guanajuato, ort, 
 El Guaje, San Francisco del Rincón, ort, Guanajuato, 

Robotskapade Mexikoförgreningar